Cette page contient les pages d'homonymie de Albești et Albeștii.

Albești ou Albeștii désigne de nombreuses localités de Roumanie.

Communes 

 Albești, dans le județ de Botoșani ;
 Albești, dans le județ de Constanța ;
 Albești, dans le județ de Ialomița ;
 Albești, dans le județ de Mureș ;
 Albești, dans le județ de Vaslui ;
 Albești-Paleologu, dans le județ de Prahova ;
 Albeștii de Argeș, dans le județ d'Argeș ;
 Albeștii de Muscel, dans le județ d'Argeș.

Villages 

 Albești, dans la commune de Răbăgani, județ de Bihor ;
 Albești, dans la commune de Smeeni, județ de Buzău ;
 Albești, dans la commune de Șimnicu de Sus, județ de Dolj ;
 Albești, dans la commune de Brăești, județ de Iași ;
 Albești, dans la commune de Poboru, județ d'Olt ;
 Albești, dans la commune de Vedea, județ de Teleorman ;
 Albești, dans la commune de Delești, județ de Vaslui.

Homonymie de localités